Fidel Antonio Roig (1922 - 2008) foi um botânico argentino.

Ultimamente desenvolveu suas atividades científicas para o governo da Província de Mendoza no Instituto de Investigações Científicas e Técnicas.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina